Марко Попович (; родился 12 июня 1982 года в Задаре) — хорватский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Игровая карьера 
Марко Попович происходит из баскетбольной семьи. Его отец, Петар Попович, много лет выступал за баскетбольный клуб «Задар» и в 1986 году помог ему выиграть чемпионат Югославии, мать также играла в баскетбол. Два двоюродных брата Марко, Арьян Комазец и Алан Грегов, выступали за сборную Хорватии, в составе которой в 1992 году стали серебряными призёрами Олимпийских игр.

Попович является воспитанником «Задара», в сезоне 1998/1999 он был переведён из молодёжного состава в основной. В 2000 году Попович переехал в США и в течение одного сезона играл за баскетбольную команду колледжа Южного Айдахо, выступавшую во втором дивизионе NCAA. Через год Марко вернулся в «Задар» и помог команде выиграть Кубок Хорватии и Адриатическую лигу. Перед началом сезона 2003/2004 Попович перешёл в испанскую «Валенсию», но уже в феврале 2004 года покинул её и вернулся в Хорватию, подписав контракт с загребской «Цибоной», с которой выиграл чемпионат Хорватии.

Летом 2005 года Попович перешёл в турецкий «Эфес Пилсен», которому помог выиграть Кубок Турции. В 2006 году хорват стал игроком каунасского «Жальгириса», с которым за два сезона выиграл два чемпионских титула, два национальных кубка и Балтийскую лигу. В июле 2008 года Попович подписал контракт с казанским УНИКСом, по которому за два года он должен был заработать два миллиона евро. За три сезона выступлений за УНИКС Попович набрал более 1000 очков в матчах чемпионата России, помог команде выиграть Кубок России в 2009 году и Кубок Европы в 2011 году, также хорват был признан самым ценным игроком финала Кубка Европы.

Летом 2011 года у Поповича закончился контракт с УНИКсом и, отказавшись от предложенного казанским клубом нового соглашения, он подписал двухлетний контракт с «Жальгирисом». В сезоне 2011/2012 хорват помог каунасскому клубу выиграть чемпионат, кубок и суперкубок Литвы, а также Балтийскую лигу.

Управленческая карьера 
В декабре 2019 года Попович стал ассистентом генерального директора по работе с основой командой «Зенита». В июле 2020 года Марко покинул петербургский клуб в связи с истечением срока контракта.

Достижения 
 Обладатель Кубка Хорватии (2): 2000, 2003
 Победитель Адриатической лиги: 2003
 Чемпион Хорватии: 2004
 Обладатель Кубка Турции: 2006
 Чемпион Литвы (3): 2007, 2008, 2012
 Обладатель Кубка Литвы (3): 2007, 2008, 2012
 Победить Балтийской лиги (2): 2008, 2012
 Обладатель Кубка России: 2009
 Обладатель Кубка Европы: 2011, 2015
 Обладатель Суперкубка Литвы: 2012

 Участник матча всех звёзд чемпионата Хорватии: 2005
 Участник матча всех звёзд чемпионата Литвы: 2007, 2012
 Участник матча всех звёзд Балтийской лиги: 2008
 Самый ценный игрок финала Кубка Европы: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Евролиги 

Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Задар»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Цибона»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетбольные функционеры Хорватии